Gorge Creek (engl. für „Schluchtbach“) ist der Name folgender Gewässer

in Australien:
 Gorge Creek (Ashburton River), zwei Nebenflüsse des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Gorge Creek (Basalt River), Nebenfluss des Basalt River in Queensland
 Gorge Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Clarke River) in Queensland
 Gorge Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Gorge Creek (Chapman River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Gorge Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Gorge Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Gorge Creek (Kennedy River), Nebenfluss des Kennedy River in Queensland
 Gorge Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria)

in den Vereinigten Staaten:

 Gorge Creek (Bunker Creek), Zufluss des Bunker Creek im Flathead National Forest im Bundesstaat Montana
 Gorge Creek (Green River), Zufluss des Green River im Ashley National Forest im Bundesstaat Utah
 Gorge Creek, kleiner Zufluss des Hardscrabble Creek im Bundesstaat Alaska
 Gorge Creek (Thorofare River), Zufluss des Thorofare River im Bundesstaat Alaska
 Gorge Creek, kleiner Zufluss des Willow Creek im Bundesstaat Montana